Iaiá Garcia — romance de Machado de Assis, publicado em 1878

Pessoas 
João Batista (m. c. 28-30) — ; pregador contemporâneo de Jesus
Iáia ibne Salama Alcalbi — governador do Alandalus entre 725 e 728
Iáia ibne Saíde Alharaxi (–) — comandante militar Califado Abássida no século VIII
Iáia ibne Calide (m. 806) — oficial barmecida ao serviço do Califado Abássida
Saíbe Anaca (m. 902) — ou  Iáia ibne Zacarauai; líder dos carmatas no deserto da Síria
Iáia de Antioquia (m. c. 1066) — historiador e médico cristão melquita
Almamune de Toledo (m. 1075) — ou Iáia ibne Ismail Almamune; emir da Taifa de Toledo
Iáia ibne Idris (século XI) — membro da família real idríssida
Iáia Almotácime — califa almóada entre 1227 e 1229
Iáia ibne Omar ibne Rau (século XIV) — nobre e oficial do Reino Nacérida

Reis da Dinastia Idríssida de Marrocos 
Iáia ibne Alcacim (m. 905) — ou Iáia III 
Iáia ibne Idris ibne Omar (905–919/920) — ou Iáia IV

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história